Koboldok, fantázia szülte törpeméretű, esetleg torz formájú, gonosz vagy tréfás és játékos lények a népi hagyományokban, mesékben, művészi alkotásokban
 Koboldok, a „Harry Potter” könyvsorozat kitalált lényei
 Kobold, német szatirikus újság (1947–1950)
 Kobold TV, a német televízióadókon 1995 óta futó gyermekprogram, ami fokozatosan animációs filmekkel (Pumukli) is kibővült
 Kobold Kleinauto, német autógyártó cég
 A kobold,  Siegfried Wagner 1904-ben bemutatott operája
 A kobold, ifj. Johann Strauss 1859-ben bemutatott műve
 A kobold, Johann Nestroy 1838-ban bemutatott tréfás zenei műve